Felső-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Felső-barlang, miskolci barlang.
 Felső-barlang, nagymarosi barlang.
 Felső-barlang, a Fuló-hegyi Felső-barlang másik neve.
 Felső-barlang, a Pomázi kőfejtő Felső-barlangja másik neve.
 Felső-barlang, a Remete-völgyi Felső-barlang másik neve.
 Felső-barlang, a Sárospataki Felső-barlang másik neve.